Дискографія американського панк-рок-гурту Blink-182.

Альбоми

Студійні альбоми

Концертні альбоми

Збірки

Міні-альбоми

Демо

Сингли

Спліти

Відео

Відеокліпи

Відео-альбоми

Інші видання

Примітки

Посилання 
 
 

Blink-182
Blink-182